Schlacht von Hysiai steht für folgende Schlachten zwischen Sparta und Argos:

 Schlacht von Hysiai (669/668 v. Chr.)
 Schlacht von Hysiai (417/416 v. Chr.)